Haria kan syfta på följande platser:

Spanien 
 Haría (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 Haría (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 

Robotskapade Spanienförgreningar